Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советская, узбекская и российская эстрадная певица и автор песен.

Биография

Ранние годы 
Азиза Мухамедова родилась 10 апреля 1964 года в столице Узбекской ССР — Ташкенте, в семье профессиональных музыкантов. Отец — Абдурахим Мухамедов (10 июля 1923—1980), композитор, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1975), ветеран Великой Отечественной войны, наполовину узбек и наполовину уйгур, происходил из семьи потомственных пекарей. Умер, когда Азизе было пятнадцать лет. Мать — Рафика Ахметшевна Мухамедова (Хайдарова; 31 декабря 1924 — 22 ноября 2015), родом из посёлка Старая Кулатка Ульяновской области, татарка, была солисткой Государственной академической хоровой капеллы Узбекской ССР, преподавала в музыкальной школе, работала дирижёром. Азиза — младшая из трёх сестёр.

С шестнадцати лет Азиза начинает выступать солисткой в ташкентском вокально-инструментальном ансамбле «Садо».

В 1988 году, после окончания Ташкентской консерватории, певицу направляют на третий Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале (Латвийская ССР), на котором она не заняла призового места, но была удостоена приза зрительских симпатий.

Карьера 
В 1989 году Азиза переезжает из Ташкента в Москву, где начинается её сольная карьера. Популярность к ней приходит благодаря её песне «Твоя улыбка», которая сразу стала хитом. В этом же году Азиза выпускает свой дебютный альбом «Aziza».

В 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге охранник Азизы Игорь Малахов подрался с охранниками Игоря Талькова, в результате чего певец был убит при невыясненных обстоятельствах. После этого Азиза выпала из музыкальной жизни. Началась травля певицы, телеканалы объявили ей бойкот, перестали приглашать на съёмки, люди из шоу-бизнеса сторонились, не приглашали на мероприятия. Поддержали артистку только Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва, Илья Резник и Ирина Понаровская.

В 1993 году с песней «За свою любовь» (А. Иванов — А. Девяткин) вышла в финал российского телевизионного фестиваля «Песня года».

В 1995 году вернулась на эстраду с новыми песнями, а в 1997 году вышел её новый альбом «Всё или ничего».

В 1999 году певица начала сотрудничество со Стасом Наминым. В результате в её репертуаре появились песни в стиле поп-рок с влиянием восточной музыки.

В 2006 году исполнила вместе с Игорем Тальковым-младшим песню «Этот мир».

В 2007 году Азиза приняла участие в телевизионном музыкальном конкурсе «Ты — суперстар!» на телеканале «НТВ» и стала абсолютной победительницей во всех номинациях, а в 2008 году выпустила альбом «Размышление», большинство песен для которого написала сама. Продюсером альбома выступил Вячеслав Ворон.

В 2015 году стала победителем второго сезона телевизионного шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на «Первом канале».

6 октября 2015 года приняла участие в гала-концерте 14-го международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в городе-курорте Сочи с песней «Проще не понять».

C сентября 2016 года — участница суперсезона шоу «Точь-в-точь».

В 2021 году — участница 2-го сезона шоу «Маска» в образе Пингвина. В финале четвёртого выпуска шоу по голосованию зрителей попала в номинацию на снятие маски, далее по решению жюри сняла маску. Азиза расплакалась и была крайне разочарована своим вылетом из шоу и спешно покинула сцену, хотя по правилам шоу должна была исполнить финальную песню уже без маски. Песню же пришлось исполнить ведущему шоу Вячеславу Макарову.

Личная жизнь 
 Бывший фактический муж (1991—1993) — Игорь Викторович Малахов (13.05.1963—4.07.2016). Игорь Малахов — один из подозреваемых в убийстве Игоря Талькова. 6 октября 1991 года, когда произошло убийство, Азиза потеряла ребёнка (от кого?): Валерий Шляфман попытался ударить Игоря Малахова, но попал в живот беременной Азизы. Игорь Малахов написал для Азизы песни «Викинги», «Аляска», «Может быть, зря», «Пустыня», «На небе, на звёздах».
 Фактический муж — Александр Бродолин (род. 18 июля 1969), бизнесмен из Санкт-Петербурга, ранее женат, есть взрослый сын от предыдущей жены.
 Впервые официально Азиза вышла замуж в августе 2021 года за итальянского ресторатора Лортэ.

В 2005 году Азиза сменила вероисповедание (ислам), приняв православие. Имя в крещении — Анфиса. На вопрос о том, верующий ли она человек, певица ответила: «Да. Пять лет назад я приняла православие. Хотя родилась в мусульманской семье, в семи поколениях мои предки были служителями в мечетях, имамами, муфтиями. Причины, которые меня побудили принять православие, очень личные, и говорить я о них не буду…»

Дискография 
 1989 — «Aziza»
 1997 — «Всё или ничего»
 2003 — «Через столько лет»
 2008 — «Размышление»
 2009 — «По берегу шансона»
 2013 — «Млечный путь»
 2014 — «Рай неземной»
 2019 — «Мы Счастливы»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Азизы. // aziza.info

Выпускники Узбекской консерватории
Убийство Игоря Талькова